Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2016 de l'US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits avant le tournoi 

  Tomáš Berdych (appendicite ; remplacé par  Lukáš Lacko)
  Roger Federer (blessure au genou ; remplacé par  Dustin Brown)
  Ernests Gulbis (blessure au genou ; remplacé par  Denis Kudla)
  Thanasi Kokkinakis (virus gastrique ; remplacé par  Jozef Kovalík)
  Tommy Robredo (blessure au pied ; remplacé par  Teymuraz Gabashvili)
  Dmitri Toursounov (remplacé par  Daniel Brands)

Pendant le tournoi 
 Ivo Karlović bat le record du nombre d'aces dans un match de l'US Open en en réalisant 61 lors de sa victoire en 5 sets au  contre Lu Yen-hsun. Par la suite, il devient le plus vieux joueur à atteindre les huitièmes de finale d'un Grand Chelem depuis Jimmy Connors en 1991 (39 ans à l'époque).
 Novak Djokovic se qualifie pour les huitièmes de finale en ne disputant qu'un seul match en entier, bénéficiant du forfait de Jiří Veselý au  et de l'abandon de Mikhail Youzhny à 4 jeux à 2 dans le , au . Plus tard, il bénéficiera d'un nouvel abandon, celui de Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale. Le Serbe devient alors le premier joueur de l'ère Open à bénéficier du forfait ou de l'abandon de trois adversaires dans un seul et même tournoi du Grand Chelem.
 Le Britannique Kyle Edmund et l'Ukrainien Illya Marchenko atteignent pour la première fois de leur carrière les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Grâce aux victoires successives de Gaël Monfils face à Márcos Baghdatís, de Jo-Wilfried Tsonga face à Jack Sock et de Lucas Pouille face à Rafael Nadal, la France place pour la première fois dans l'histoire de l'ère Open trois de ses représentants en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Lucas Pouille se qualifie pour son deuxième quart de finale en Grand Chelem, son  à l'US Open, en éliminant le  mondial, Rafael Nadal, en huitièmes de finale.
 Juan Martín del Potro devient le joueur le moins bien classé () à atteindre les quarts de finale de l'US Open après Jimmy Connors en 1991, classé alors à la . 
 Stanislas Wawrinka remporte le  Majeur de sa carrière en battant le tenant du titre, Novak Djokovic, en finale (6-7, 6-4, 7-5, 6-3).

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10 % par rapport à l'édition 2015.

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2016
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Tennis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport à New York en 2016